Suikerspin (snoepgoed) 
Gesponnen suiker (Jan Wolkers), een boek van Jan Wolkers uit 1963